
Molekulska formula -{C10H12}- se može odnositi na:
 Diciklopentadien
 2,4-Dimetilstiren
 2,5-Dimetilstiren
 Tetralin